Giuseppe Tarantini – politico e avvocato italiano, deputato
 Giuseppe Tarantini – politico e avvocato italiano, podestà di Taranto
 Giuseppe Tarantini – politico e medico italiano, sindaco di Trani